Александр Борисович Пуштов (; 9 марта 1964 Калининград, СССР) — советский и эстонский (негражданин) футболист, выступавший на позиции защитника. Автор первого гола сборной Эстонии после  возобновления ее членства в ФИФА в 1992 году. По окончании карьеры футболиста стал тренером, с 2011 по 2017 год возглавлял клуб высшей лиги Эстонии «Инфонет». Сдал экзамен для получения гражданства Эстонии перед пандемией коронавируса и по состоянию на 2021 год собирается ходатайствовать о получении паспорта гражданина Эстонии.

Биография 
Александр Пуштов родился в Калининграде в 1964 году, по окончании школы в 1982 году на протяжении двух сезонов выступал за команду мастеров — вологодское «Динамо», которое на тот момент играло во Второй лиге чемпионата СССР. В 1980-е годы выступал за любительские команды «Электротехника» (Таллинский электротехнический завод им. М. И. Калинина) и ТФМК (Таллин). В начале 1990-х уехал в Финляндию, где играл на протяжении трёх сезонов за команду «Тёрневен Палло-55» (в 1994 году была переименована в «ТП-Сейняйоки»), выступавшую в третьей лиге.

После обретения независимости сборная Эстонии свой первый официальный матч провела 3 июня 1992 года против сборной Словении. Александр Пуштов провёл в этой игре на поле все 90 минут и на 10-й минуте стал автором исторического первого гола в истории возрождённой сборной. На момент дебюта в национальной команде Пуштову было 28 лет. После Пуштова лишь ещё двоим игрокам удалось забить в первой же игре за сборную Эстонии — Яанусу Сирелу и Урмас Рооба. Всего за Эстонию Александр Пуштов провёл 10 матчей, последней стала игра против сборной Португалии 10 ноября 1993, в которой эстонцы уступили на стадионе Да Луш со счётом 0:3. Гол в ворота словенцев остался единственным на его счету за национальную команду.

В 1993 году Пуштов вернулся в Эстонию, где стал выступать за команду «Таллинна Садам», с которой дважды становился обладателем Кубка Эстонии, а также Суперкубка страны. После 1998 года фактически завершил профессиональную карьеру, однако позже он продолжал периодически выступать за любительские клубы или фарм-клубы профессиональных команд — по крайней мере до 2012 года.

В 2003—2007 гг. возглавлял команду «Аякс Ласнамяэ», причём сумел вывести её в Высшую лигу чемпионата Эстонии. Параллельно до 2005 года выступал за эту команду в качестве играющего тренера. В 2007—2010 годах работал в тренерском штабе «Левадии», а в 2010—2011 гг. — уже в качестве главного тренера этой одной из самых титулованных команд Эстонии. С 2011 года возглавляет команду «Инфонет», которую в 2016 году привел к золотым медалям. А в феврале 2017 года вместе с командой завоевал Суперкубок Эстонии. 30 июня Пуштов покинул пост главного тренера, но остался работать в системе «Инфонета». 11 августа стал тренером-консультантом в эстонском клубе «Ярве (Кохтла-Ярве)».

Достижения 
 Обладатель Кубка Эстонии (3): 1993/94, 1995/96, 1996/97
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 1996/97

Личные 
Лучший тренер года в Премиум лиге (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Биография Александра Пуштова
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Эстонии (неграждане)
Игроки ФК «Аякс Ласнамяэ»
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Лантана»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Норма»
Игроки ФК «Таллинна Садам»
Игроки сборной Эстонии по футболу
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Левадия»